Dumbo kan syfta på:

 Dumbo – en amerikansk animerad film från 1941, originaltitel Dumbo
 Dumbo (film, 2019) – en amerikansk familjeäventyrsfilm från 2019 regisserad av Tim Burton, originaltitel Dumbo